Собо́рная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах России и Украины.

Россия 
 Соборная улица — улица в Гатчине.
 Соборная улица — улица в Кемерове.
 Соборная улица — улица в Рязани.
 Соборная улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Соборная улица — улица в Саратове.
 Соборная улица — улица в Улан-Удэ.

Украина 
 Соборная улица — улица в Броварах.
 Соборная улица — улица в Виннице.
 Соборная улица — улица в Вольнянске.
 Соборная улица — улица в Дружковке.
 Соборная улица — улица в Ильинцах.
 Соборная улица — улица в Жмеринке.
 Соборная улица — улица в Каменском.
 Соборная улица — улица в Кременчуге.
 Соборная улица — улица в Кропивницком.
 Соборная улица — улица в Марганце.
 Соборная улица — улица в Мариуполе.
 Соборная улица — улица в Николаеве.
 Соборная улица — улица в Никополе.
 Соборная улица — улица в Пирятине.
 Соборная улица — улица в Покрове.
 Соборная улица — улица в Прилуках.
 Соборная улица — улица в Приморске.
 Соборная улица — улица в Ровно.
 Соборная улица — улица в Сумах.
 Соборная улица — улица в Феодосии.
 Соборная улица — улица в Херсоне.
 Соборная улица — улица в Хмельницком.

Казахстан 
 Соборная улица — прежнее название проспекта Достык в Алма-Ате.

См. также 
 Соборная площадь